İslam Abbasov – lottatore azero
Mirabdulla Abbasov – calciatore azero
Nicat Abbasov – scacchista azero
Ramazan Abbasov – calciatore azero
Ruslan Abbasov – calciatore azero
Samir Abbasov – calciatore azero
Shuhrat Abbosov – attore e regista uzbeko 
Ürfan Abbasov – calciatore azero